Saketh Myneni e Saketh Myneni hanno battuto in finale Divij Sharan e Vishnu Vardhan 6–3, 3–6, [10–4].

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  Yuki Bhambri /  Michael Venus (primo turno)

  Somdev Devvarman /  Purav Raja (primo turno)
  Ruben Gonzales /  Artem Sitak (secondo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

State Bank of India ATP Challenger Tour 2014